Get Rich or Die Tryin’ steht für:

 ein Album des Rappers 50 Cent, siehe Get Rich or Die Tryin’ (Album).
 ein Film mit 50 Cent, siehe Get Rich or Die Tryin’ (Film).
 den Soundtrack zum zugehörigen Film, siehe Get Rich or Die Tryin’ (Soundtrack).